Bernardi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Antonino Bivona Bernardi (1774-1837), botánico, briólogo y algólogo italiano.
 Christian Bernardi (1990-), futbolista argentino.
 Coki De Bernardi o Debernardi (1966-), músico de rock argentino.
 Enrico Bernardi (1841-1919), ingeniero italiano.
 Francesco Bernardi, más conocido como Senesino (1685-1759), castrato italiano.
 Giovanni Bernardi' llamado Giovanni da Castel Bolognese (1494-1553), tallador de gemas y medallista italiano.
 Giuseppe Bernardi, llamado el Torettino (1694-1773), escultor y tallista italiano.
 Guido Bernardi (1921-2002), deportista italiano que compitió en ciclismo en la modalidad de pista.
 José Oscar Bernardi (1954), más conocido como Oscar, es un exfutbolista brasileño.
 Lorenzo Bernardi (1968-), exjugador profesional y entrenador de voleibol italiano.
 Lucas Bernardi (1977-), exfutbolista y director técnico argentino.
 Luciano Bernardi (1920-2001), botánico suizo, nacido italiano.
 Paloma Bernardi (1985-), actriz brasileña.
 Victoria Bernardi (1998), cantante y compositora argentina.

Además, puede hacer referencia a:
 Conscripto Bernardi, municipio argentino, ubicado entre los distritos Banderas y Sauce de Luna.
 Estación Conscripto Bernardi, estación de ferrocarril ubicada en la localidad del mismo nombre.
 Punta Conscripto Bernardi, punta ubicada en la costa este de la isla Vindicación del archipiélago Candelaria en las islas Sandwich del Sur.